ASY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ashley, Dakota del Nord, (Stati Uniti d'America)